Rozgrywki radzieckiej grupy A w sezonie 1940 były szóstymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział trzynaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z drugiej ligi – Krylja Sowietow Moskwa i Lokomotivi Tbilisi. We wrześniu po 20 rozegranych meczach Lokomotivi Tbilisi z powodu "niskich wyników technicznych" został zdyskwalifikowany, a wszystkie dotychczasowe wyniki z udziałem klubu anulowane. Mistrzowski tytuł po raz trzeci wywalczyła drużyna Dinama Moskwa. Współkrólami strzelców ligi zostali Grigorij Fiedotow z CDKA Moskwa oraz Siergiej Sołowjow z Dinama Moskwa, którzy zdobyli po 21 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1940 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim